World Darts Federation, een wereldbond voor het darts
 Windows Driver Frameworks, een stuurprogrammamodel van Microsoft
 Westdeutsches Fernsehen, vroegere naam voor de Duitse regionale televisiezender WDR Fernsehen